Batatais (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Batatais (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Algisto Lorenzato, Braziliaanse voetballer met bijnaam Batatais